Canso Causeway

Localidades

Canso (Nova Escócia)

Outros
Canso (cratera)
Cabo Canso

Desambiguação